Пабло Даниэль Эскобар Оливетти (; родился 12 июля 1978 года, Асунсьон, Парагвай) — боливийский футболист и футбольный тренер парагвайского происхождения. Выступал на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории боливийского клуба «Стронгест».

Клубная карьера 
Эскобар — воспитанник клуба «Олимпия» из своего родного города. В 1999 году он дебютировал в чемпионате Парагвая. Пабло не был основным футболистом поэтому по окончании сезона в поисках игровой практики покинул команду. Он подписал контракт с аргентинским клубом «Химнасия Хухуй». В новой команде Эскобар также был резервистом и в основном выходил на замену.

В 2004 году он вернулся на родину, где недолго выступал за «Сан-Хосе Оруро», с которой стал лучшим бомбардиром чемпионата Боливии. После столь удачного выступления Пабло принял приглашения клуба «Стронгест». Эскобар забивал в каждом втором матче и был одним из лидеров команды. Несмотря на это во время выступлений за «Стронгест» он четыре раза отправлялся в аренду, выступая за бразильские «Ипатинга», «Санту-Андре», «Мирасол», а также парагвайский «Серро Портеньо».

После окончания контракта Пабло ещё несколько лет без особого успеха выступал в Бразилии за «Понте-Прета» и «Ботафого» из Рибейран-Прету. В 2011 году он вернулся в «Стронгест», где смог реанимировать карьеру, став лидером и главным голеодором команды. Эскобар помог клубу трижды выиграть чемпионат Боливии. В 2015 году Пабло забил все три гола в двухматчевом противостоянии первого этапа Кубка Либертадорес против мексиканской «Монаркас Морелия» и обеспечил «Стронгесту» участие в основном турнире. В 2016 году в поединке Кубка Либертадорес против венесуэльского «Трухильянос» Эскобар забил гол.

В 2017 году в матче Кубка Либертадорес против чилийского «Унион Эспаньола» Пабло сделал хет-трик.

В 2018 году завершил карьеру футболиста и вскоре был назначен главным тренером «Стронгеста».

Международная карьера 
7 сентября 2008 года в отборочном матче чемпионата мира 2010 против сборной Эквадора Эскобар дебютировал за сборную Боливии. 3 сентября 2011 года в товарищеском матче против сборной Перу он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2015 году Пабло попал в заявку на участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Эквадора и Чили.

Голы за сборную Боливии

Достижения 
Командные

 «Стронгест»
  Чемпионат Боливии по футболу — Клаусура 2011/2012
  Чемпионат Боливии по футболу — Клаусура 2012/2013
  Чемпионат Боливии по футболу — Клаусура 2013/2014

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Чемпионата Боливии — Клаусура 2004
 Футболист года в Боливии — 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Statistiche su zerozerofootball.com
 

Футболисты Боливии
Футболисты Парагвая
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Мирасол»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Хухуй
Игроки ФК «Сан-Хосе»
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Санту-Андре»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Ипатинга»
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Футбольные тренеры Боливии
Тренеры ФК «Соль де Америка»
Тренеры ФК «Стронгест»
Тренеры сборной Боливии по футболу